Bromberg är ett efternamn som den 31 december bars av 32 personer bosatta i Sverige. Flera med namnet är av judisk börd.

Personer med efternamnet Bromberg
 Adam Bromberg (1912–1993), bokförläggare, startade Brombergs bokförlag
 David Bromberg (född 1945), amerikansk sångare, låtskrivare och multiinstrumentalist
 Dorotea Bromberg (född 1952), bokförläggare, driver Brombergs bokförlag
 J. Edward Bromberg (1903–1951), ungerskfödd  amerikansk skådespelare
 Piet Bromberg (1917–2001), nederländsk landhockeyspelare

Källor

Svenska efternamn
Jiddisch-efternamn